Giro dell’Emilia 2021 – 104. edycja wyścigu kolarskiego Giro dell’Emilia, która odbyła się 2 października 2021 na trasie o długości ponad 195 kilometrów, biegnącej z miasta Casalecchio di Reno do miejscowości San Luca. Impreza kategorii 1. Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo we Włoszech
2021 we Włoszech